Saint-Créac (Gers)
Saint-Créac (Hautes-Pyrénées)